

Pessoas
Peter Glenville

Localidades
Glenville (Virgínia Ocidental)
Glenville (Minnesota)

Desambiguação